Can Rabassa és una masia situada al municipi de Blanes, a la comarca catalana de la Selva.

Rabassa